

Patronyme 

 Abderrahmane Abdelli (1958-), auteur-compositeur et chanteur algérien ;
 Himad Abdelli (1999-), footballeur franco-algérien ;
 Lassaâd Abdelli (1960-), footballeur tunisien ;
 Lotfi Abdelli (1970-), acteur et humoriste tunisien ;
 Rima Abdelli (1988-), athlète handisport tunisienne ;
 Yahia Abdelli (1991-), boxeur algérien.

Toponyme 

 Sidi Abdelli, commune de la wilaya de Tlemcen, en Algérie.

Patronyme arabe